Луи-Антуан Руффи (; 30 декабря 1657, Марсель — 26 марта 1724) — французский историк, сын Антуана Руффи (:fr:Antoine de Ruffi). В 1720 году заболел гемиплегией, умер 26 марта 1724 года, похоронен на кладбище коллегиальной церкви в Аккуле (:fr:Accoules) в могиле предков.

Работы 
 Histoire de la ville de Marseille, contenant tout ce qui s’est passé de plus mémorable depuis sa fondation, durant le temps qu’elle a été république & sous domination des Romains, Bourguignons, Visigots, Ostrogots, Rois de Bourgogne, Vicomtes de Marseille, Comtes de Provence & de nos Rois trés chrétiens. Henri Martel éd., Marseille, 1696.
 Dissertations historiques et critiques sur l’origine des comte de Marseille. Marseille, 1712.
 Histoire de Saint Louis, évêque de Toulouse. Avignon, 1714.

Примечания

Ссылки 
 
 

Историки Франции